Nominalia Internet S.L. es una empresa española con sede en Barcelona que forma parte del grupo team.blue, un proveedor europeo de servicios de registro de dominios, hosting, comercio electrónico, protección de marca y publicidad en línea. El grupo team.blue tiene presencia también en Gran Bretaña, Francia, Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Bulgaria, Grecia, Turquía y Chequia a través de distintas empresas de las que es propietaria.

Historia 
Nace en 1997 como un departamento dentro de la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) con solo dos personas al cargo. El 12 de julio de 1999 se rompió el monopolio de Network Solutions en el mercado de los nombres de dominio y fue acreditada para registrar directamente, hecho que marcó un punto de inflexión en el crecimiento de la empresa. , en registrar directamente el .com .org y .net, ofreciendo servicios en línea gestionables a través de herramientas de administración.

Nominalia fue el primer registrador español acreditado por ICANN, el organismo que se encarga de la gestión técnica del Domain Names System a nivel mundial. Por el hecho de ser miembro acreditado de ICANN, también suscribe el acuerdo sobre los Derechos y Responsabilidades de los Registrantes elaborado por ICANN.

En el año 2006 entra a formar parte del grupo Italiano Dada SpA, ampliando su oferta tecnológica y gama de servicios.

Actualidad 
En 2019 el Grupo Register (anterior Grupo Dada) fue adquirido por el grupo team.blue, entrando Nominalia a formar parte del mismo.
Nominalia ofrece a sus clientes todo tipo de servicios relacionados con la presencia online de particulares y empresas, pudiéndose además adecuar a necesidades o proyectos concretas de sus clientes con una solución ad hoc: registro de dominios, servicios de hosting compartido, servicios de email, servidores dedicados y virtuales, servicios de diseño web, herramientas de creación web DIY y una larga lista de servicios más.

La empresa dispone de un blog llamado Escuela de Internet donde comparte conocimiento y noticias sobre tecnología y el mundo de Internet, donde además publica las grabaciones de los webinars que Nominalia realiza sobre distintos temas de presencia online. Nominalia dispone también de perfiles sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn.

Note

Links 
 Sitio web oficial
 Grupo Dada - Artículo wiki en italiano
 Acceso directo a Hosting
 Acceso directo a Registrar dominios

Empresas de Cataluña
Empresas fundadas en 1997
Empresas de Internet